Il termine Assedio di Temesvár si può riferire ad uno dei seguenti assedi combattuti presso la città di Temesvár, attuale Timișoara:
 Assedio di Temesvár (1514)
 Assedio di Temesvár (1551)
 Assedio di Temesvár (1552)
 Assedio di Temesvár (1596)
 Assedio di Temesvár (1716)
 Assedio di Temesvár (1849)
 Assedio di Timişoara (1944)